Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Levine e John Van Nostrand che hanno battuto in finale Brad Drewett e Chip Hooper 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  John Frawley (quarti di finale)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

 Rodney Crowley /  Rand Evett (primo turno)
 Wally Masur /  Craig A. Miller (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1984